El término Hide and seek puede hacer referencia a:

Cine 
 Hide and Seek (1964), película británica protagonizada por Ian Carmichael
 Hide and Seek (1972), película protagonizada por Graham Stark
 [[Hide and Seek (película de 1980)|Hide and Seek (1980)]], película israelí
 [[Hide and Seek (película de 1984)|Hide and Seek (1984)]], telefilme basado en la novela The Adolescence of P-1 de Thomas J. RyanHide and Seek (1996), telefilme dirigido por Su Friedrich
 [[Hide and Seek (película de 2000)|Hide and Seek (2000)]] o Cord, película protagonizada por Jennifer Tilly y Vincent Gallo
 [[Hide and Seek (película de 2005)|Hide and Seek (2005)]], película protagonizada por Robert De Niro y Dakota Fanning
 Hide and Seek (2007), película filipina
 [[Hide and Seek (película de 2013)|Hide and Seek (2013)]], película surcoreana
 [[Hide and Seek (película de 2014)|Hide and Seek (2014)]], película británicaHide & Seek (2004), cortometraje de Mehmet Ferda
 Kakurenbo (2005), también conocido como Hide and Seek, un cortometraje de animación de Shuuhei Morita
 Hide n' Seek (2012), película india

Juegos 
 Hide and seek, el nombre en inglés del juego Escondite.

Literatura 
 Hide and Seek (1854), novela de Wilkie Collins
 Hide and Seek (1997), novela de James Patterson
 Hide and Seek (1991), novela de Ian Rankin
 "Hide-and-Seek" (1949), relato de Arthur C. Clarke

Música 
 Hide and Seek (álbum de The Birthday Massacre)
 Hide & Seek (álbum de Janet Devlin)
Hide and Seek (álbum de Plastic Tree), 1997
"Hide and Seek" (canción de Howard Jones), 1984
"Hide and Seek" (canción de Imogen Heap), 2005
 "Hide and Seek" (canción de Mirrors), 2010
 "Hide and Seek" (canción de Namie Amuro)
 "Hide and Seek" (canción de Tracie Spencer)
 "Hide & Seek" (canción de TVXQ), 2014
"Hide and Seek", canción de Big Joe Turner
"Hide and Seek", canción de Dannii Minogue del álbum Unleashed
"Hide and Seek", canción de Hale del álbum Twilight
"Hide and Seek", canción de Joshua Redman del álbum Freedom in the Groove
"Hide and Seek", canción de Theatre of Tragedy del álbum Forever is the World
"Hide and Seek", canción de T-ara del álbum Again

Pintura 
 Hide-and-Seek (1942), pintura de Pavel Tchelitchew

Televisión 
 Hide and Seek (Eureka), 8 episodios web de la serie Eureka

Episodios 
"Hide and Seek" (Bedlam)
"Hide and Seek" (Casualty)
 "Hide and Seek" (Happy Tree Friends)
 "Hide and Seek" (NCIS)
"Hide and Seek" (Nash Bridges)
"Hide and Seek" (The Practice)
 "Hide and Seek" (seaQuest DSV)
"Hide and Seek" (Skippy the Bush Kangaroo)
"Hide and Seek" (Soldier Soldier)
 "Hide and Seek" (Stargate Atlantis)
 "Hide and Seek" (Teen Titans)
"Hide and Seek" (Woke Up Dead)

Véase también 
 Hyde & Seek, miniserie de televisión australiana de 2016.